Bramoullé peut faire référence à : 

 Bramoullé, un nom de famille français ; 

 Bramoullé, un hameau de la commune de Guissény.